Ла Чивера има више значења:

 Ла Чивера (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чивера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Чивера (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Чивера (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику